Рат-тауі («Рат» — форма жіночого роду Ра, «Тауі» — букв. «Обидві землі») — в єгипетській міфології богиня сонця, жіноче уособлення верховного солярного божества.
 Дугий Рат (хорв. Dugi Rat) — населений пункт і громада в Сплітсько-Далматинській жупанії Хорватії.
 Меган Рат (англ. Meaghan Rath, нар. 18 червня 1986) — канадська телевізійна акторка.
 Ернст фон Рат (нім. Ernst vom Rath; нар.3 червня 1909, Франкфурт-на-Майні — пом. 9 листопада 1938, Париж, Франція) — німецький дипломат.
 Златні Рат, Золотий Ріг (хорв. Zlatni rat), також Золотий мис — морська коса, що розташована за 2 км на схід від міста Бол на південному узбережжі Хорватського острова Брач, у регіоні Далмація.
 Рат Верлег (стадіон), «Рат Верлег» (нід. Rat Verlegh Stadion) — багатофункціональний стадіон у місті Бреда, Нідерланди, домашня арена ФК «НАК Бреда».
 Гергард Рат, Гергард Фердинанд Отто Рат (нім. Gerhard Ferdinand Otto Raht; 6 червня 1920, Райнфельд — 11 січня 1977, Райнфельд) — німецький льотчик-ас нічної винищувальної авіації.